En Pologne, Chałupki peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Chałupki, un village.

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Chałupki, un village du powiat de Nisko,
 Chałupki, un village du powiat de Przeworsk.

dans la voïvodie de Łódź
 Chałupki, un village du powiat de Radomsko,
 Chałupki, un village du powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Chałupki, un village du powiat de Busko,
 Chałupki, un village du powiat de Kielce,
 Chałupki, un village du powiat de Włoszczowa.

dans la voïvodie de Silésie
 Chałupki, un village du powiat de Racibórz,
 Chałupki, un village du powiat de Zawiercie.